Wicehrabiowie Hewart 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 dodatkowy tytuł: baron Hewart
 1940–1943: Gordon Hewart, 1. wicehrabia Hewart
 1943–1964: Hugh Vaughan Hewart, 2. wicehrabia Hewart

Hewart